Frankismus steht für:
 Frankismus (religiöse Bewegung), Lehre einer mystisch-kabbalistisch-judenchristlichen Sondergemeinschaft des 18. Jahrhunderts
 Franquismus, System und Ideologie der Diktatur Francisco Francos in Spanien
 eine nach ihrem Anführer Josip Frank benannte Strömung der kroatischen Nationalbewegung im 19. und frühen 20. Jahrhundert